Краснофло́тське або Кайнаш () — село Совєтського (Ічкінського) району Автономної Республіки Крим.

Село було внесено до переліку поселень, що потребували перейменування відповідно до вимог закону «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки». 12 травня 2016 року постановою Верховної Ради України № 1352-VIII йому було повернуто назву Кайнаш; цією ж постановою назву Совєтського району змінено на Ічкінський. Постанова «набирає чинності з моменту повернення тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь під загальну юрисдикцію України».

Примітки 

Населені пункти Криму, що підлягають перейменуванню